Osiedle Urocze (Bielsko-Biała)
 Osiedle Urocze (Kraków)